A Universidade Iguaçu (UNIG) é uma instituição privada de ensino superior brasileira.

Tem como sede o Campus I, em Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro.  Há ainda outro campus na cidade de Itaperuna, no norte do mesmo estado. Em ambos os campi oferta-se o curso de Medicina, carro-chefe da instituição e também o mais procurado.

Iniciando suas atividades em 1970 em Nova Iguaçu, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Nova Iguaçu ofereceu a primeira unidade de ensino de terceiro grau à Baixada Fluminense. Tal pioneirismo se deu com a implantação dos cursos de Letras (Habilitações: Português-Literatura e Português-Inglês), Matemática, Física, Ciências Biológicas, reconhecido em 1974. Em 1976, o curso de Pedagogia.

Quatro anos depois, em 1974, com a quase totalidade dos cursos iniciais já reconhecidos, ocorreu a implantação da Faculdade de Direito.

A decisão de expandir suas atividades aos municípios de São João de Meriti e Itaperuna, consolidada em 1996, fruto de demanda das Prefeituras, com oferta de seis e sete cursos de graduação, respectivamente, trouxe para o âmbito estadual a força geradora de progressos na comunidade, antes restrita ao município de Nova Iguaçu. Em 1997, foram incluídos novos cursos de graduação aos já oferecidos: Enfermagem, Farmácia, Educação Física e Fisioterapia. No entanto, o campus de São João de Meriti, que funcionou em sede própria e também em parceria com uma instituição de ensino local, já não existe mais.

A UNIG possui uma moderna estrutura administrativa, onde a Reitoria é assistida por três Pró-Reitorias, a saber:
Pró-Reitoria Acadêmica - PROAC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PROPe
Pró-Reitoria Administrativa - PROADNo estabelecimento de suas diretrizes e prioridades, a UNIG busca a vitalização e o aprimoramento do ensino de graduação, promovendo a pesquisa como agente criador e renovador de conhecimentos e incentivando a pós-graduação (lato sensu) de forma integrada aos programas de cursos de extensão.

A UNIG foi pioneira ao se instalar na região denominada de Baixada Fluminense e, deste modo, tem contribuído para o seu crescimento e desenvolvimento com a formação e a capacitação de profissionais das diversas áreas no mercado de trabalho, como também com a prestação de serviços universitários à população.

No ano em que completa meio século de existência, a UNIVERSIDADE IGUAÇU promove o Vestibular Social para estudantes de baixa renda – mais uma benfeitoria que a Instituição oferece às comunidades da Baixada e Noroeste Fluminense.

Em 2019 a UNIG promoveu o Vestibular Social, uma ação  de caráter Inclusivo que beneficiou mais de 700 jovens e adultos de baixa renda para ingressar no Ensino Superior, com bolsas de estudo 100% de desconto durante todo o curso de Graduação.

Campi 
Os campi da Nova UNIG estão localizados Nova Iguaçu (sede), Itaperuna e São João de Meriti.

 Campus I  - Nova Iguaçu (sede)
 Campus II - Ambulatório de Ensino
 Campus III - Centro de Formação Profissional Dr. Paulo Fróes Machado
 Campus IV - São João de Meriti (atividades encerradas).
 Campus V - Itaperuna

Ligações externas 
 Página oficial da UNIG
 Vestibular Social UNIG

Iguaçu, Universidade
Educação em Nova Iguaçu
Universidade Iguacu